Vřesina est un toponyme qui peut désigner :

Vřesina, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Vřesina, une commune du district d'Ostrava-Ville, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie